Superman steht für:

 Superman / „Supermann“, eine Comicfigur
 Superman (Comicserien), Comicserien zur gleichnamigen Comicfigur
 Superman-Adaptionen, Adaptionen (insbesondere Filme) zur gleichnamigen Comicfigur
 Superman (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem

Superman bezeichnet folgende Achterbahnen:

 Bizarro (Six Flags New England), in Six Flags New England
 Possessed (Dorney Park & Wildwater Kingdom), in Geauga Lake & Wildwater Kingdom
 Ride of Steel, in Darien Lake
 Superman El Último Escape, in Six Flags Mexico
 Superman Escape, in der Warner Bros. Movie World
 Superman: Escape from Krypton, in Six Flags Magic Mountain
 Superman: Krypton Coaster, in Six Flags Fiesta Texas
 Superman – La atracción de acero, im Parque Warner Madrid
 Superman: Ride of Steel (Six Flags America), in Six Flags America
 Superman: Ultimate Flight, in Six Flags Great Adventure
 Superman: Ultimate Flight, in Six Flags Great America
 Superman: Ultimate Flight, in Six Flags Over Georgia
 Xpress (Walibi Holland) (früher Superman The Ride), in Walibi Holland

Siehe auch:
 Supaman
 Superman Waterfalls